Eichstadt ist:

 Lorenz Eichstadt (1596–1660), deutscher Mediziner und Astronom 
 Eichstadt (Mondkrater), benannt nach Lorenz Eichstadt

Siehe auch:
 Eichstädt 
 Eichstedt 
 Eichstätt (Begriffsklärung)